Маркович (Сръбският кирилица: Марковић, Хърватски латиница: Marković) е общ сърбохърватски фамилно име.

Известни хора с това име включват:

 Иван Маркович (1994), сръбски футболист
 Лазар Маркович (1994), сръбски футболист
 Миряна Маркович (1942 – 2019), вдовицата на бившия президент на бившата Съюзна република Югославия, Слободан Милошевич
 Раде Маркович (1921 – 2010), сръбски театрален и киноактьор
 Светозар Маркович (1846 – 1875), сръбски журналист, политик и социалист
 Цене Маркович (1864 – 1918+), сърбомански войвода

Хърватски фамилни имена
Сръбски фамилни имена